

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andrée Delcourt-Pêtre, (1937- ), femme politique belge ;
 Charles Pêtre, (1828-1907), sculpteur français associé à l’École de Metz ;
 Léon Charles Adolphe Pêtre, (1881-1956), administrateur colonial français ;
 René Pêtre, (1911-1976), homme politique belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme